Artefakt (łac. arte factum 'sztucznie wykonane', ars narzędnik arte – sztuka, technika; factum od facio, facere 'czynić') – między innymi przedmiot, zdarzenie itp. będące sztucznym wytworem, tj. będące wynikiem działalności ludzkiej, nieistniejące w naturze.

Przypisy

Zobacz też 
 artefakt (antropologia)
 artefakt (archeologia)
 artefakt (fantastyka)
 artefakt (histologia)
 artefakt (informatyka)
 artefakt (psychologia)
 artefakt (diagnostyka medyczna)
 dzieło sztuki